Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2021 odbył się 14 lutego w Pokljuce. Była to czwarta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 60 zawodników, z których 58. ukończyło zawody. Mistrzem świata został Francuz Émilien Jacquelin, srebro zdobył Szwed Sebastian Samuelsson, a trzecie miejsce zajął Johannes Thingnes Bø z Norwegii.

Polacy nie wystąpili.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2021